Die 3. UEC-Bahn-Europameisterschaften der Elite (European Elite Track Championships) fanden vom 19. bis 21. Oktober 2012 in der Cido Arena im litauischen Panevėžys statt.

Die multifunktionale Cido-Arena wurde 2008 fertiggestellt, verfügt über eine 250 Meter lange Radrennbahn nach UCI-Standard und ist die einzige überdachte, international taugliche Bahn in den baltischen Staaten. Entworfen wurde die Bahn vom Münsteraner Architekten Ralph Schürmann.

Zeitplan

Resultate 
Legende
  steht für den Verband British Cycling, dem, anders als zum Vereinigten Königreich, Nordirland nicht angehört. Sportlerinnen und Sportler aus Nordirland starten für den irischen Verband.

Sprint

Keirin

Teamsprint

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren 

Bei gleicher Punktzahl entscheidet die Platzierung im Ziel über den Gesamtrang.

Omnium

Madison

Medaillenspiegel

Aufgebote

Deutschland 
 Kurzzeit – Männer: Tobias Wächter, Joachim Eilers, Max Niederlag
 Ausdauer – Männer: Maximilian Beyer, Henning Bommel, Lucas Liß, Theo Reinhardt, Kersten Thiele, Domenic Weinstein
 Ausdauer – Frauen: Elke Gebhardt, Mieke Kröger, Lisa Fischer, Stephanie Pohl

Österreich 
 Andreas Graf, Andreas Müller

Schweiz 
Olivier Beer (Mannschaftsverfolgung, Madison), Gabriel Chavanne (Mannschaftsverfolgung); Silvan Dillier (Mannschaftsverfolgung, Madison), Tristan Marguet (Punktefahren, Madison), Théry Schir (Mannschaftsverfolgung, Madison), Gaël Suter (Omnium)

Weblinks 

 Website der Europameisterschaften

Einzelnachweise 

2012
Radsportveranstaltung 2012
Radsportwettbewerb in Litauen
Sportveranstaltung in Panevėžys